Marco VI di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1646 al 1656
 Marco VI di Alessandria – patriarca ortodosso di Alessandria dal 1459 al 1484